Landwind (automerk), een Chinees automerk
landwind (wind), wind die uit de richting van het vasteland komt
 Landwind (dichtbundel), bundel gedichten van Adriaan Morriën uit 1942